Numminen ist der Familienname folgender Personen:

 Kalevi Numminen (* 1940), finnischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 M. A. Numminen (* 1940), finnischer Sänger, Komponist, Entertainer, Schriftsteller und Filmemacher
 Teemu Numminen (* 1973), finnischer Eishockeyspieler
 Teppo Numminen (* 1968),  finnischer Eishockeyspieler